Vanadiumbromid steht für mehrere chemische Verbindungen von Vanadium und Brom:

 Vanadium(II)-bromid (VBr2)
 Vanadium(III)-bromid (VBr3)
 Vanadium(IV)-bromid (VBr4)